Ludwig Grauert ist der Name folgender Personen:

* Ludwig Grauert (Schauspieler) (1818–1855), deutscher Schauspieler
 Ludwig Grauert (Staatssekretär) (1891–1964), deutscher Verwaltungsjurist und SS-Brigadeführer